El Torneig de Brisbane 2018, també conegut com a Brisbane International 2018, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premier Tournaments en categoria femenina. La desena edició se celebrà entre el 31 de desembre de 2017 i el 7 de gener del 2018 al Queensland Tennis Centre de Brisbane, Queensland, Austràlia.

L'ex-tennista australià Lleyton Hewitt, que fou número 1 del rànquing individual, va retornar al circuit momentàniament per disputar els torneigs de Brisbane i l'Open d'Austràlia en categoria de dobles junt als seus compatriotes Jordan Thompson i Sam Groth respectivament. Hewitt es va retirar l'any 2016.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018